Grip může být:

 držák, držadlo, rukojeť – anglický výraz se v češtině používá jako terminus technicus např. u fotoaparátu (na focení na výšku, dále bateriový grip) nebo golfové hole
 Grip (Norsko) – norské souostroví a bývalá obec
 grip (s určitým členem gripen) – švédsky gryf
 Grip (rod) – švédský šlechtický rod a současné švédské příjmení
 Grip (film) – povolání/funkce v rámci filmového štábu

ve spojeních
 Get a Grip – album americké skupiny Aerosmith
 Grip Games – české vývojářské studio
 Grip Inc. – americká groovemetalová kapela

Externí odkazy